Geelpoot-schubsnipvlieg
 Gewone schubsnipvlieg